L'Open de Madrid est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie Premier Mandatory, s'est disputée du 2 au .

Petra Kvitová remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Casey Dellacqua et Yaroslava Shvedova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Madrid
Sport en Espagne en 2015
Tennis en mai 2015